Nabbasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nabbasjön, sjö i Bollebygds kommun,  (9,44 ha)
Stora Nabbasjön, sjö i Borås kommun,  (3,2 ha)
Lilla Nabbasjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (0,9 ha)
Lilla Nabbasjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Nabbasjön, norra delen av Inganäsasjön, sjö i Svenljunga kommun,  (18,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn